Johann Adam Hiller (1728-1804), een Duits componist, muziekrecensent en dirigent
 Arthur Hiller (1923-2016), een Canadees regisseur
 Wendy Hiller (1912-2003), een Engels toneel- en filmactrice
 Karol Hiller (1891-1939), een Pools schilder, graficus en kunstcriticus
 Ferdinand von Hiller (1811-1885), een Duits pianist, componist, dirigent
 Friedrich Konrad Hiller (1651-1726, een Duits luthers jurist en kerklied dichter

Zie ook 
 Hiller (plaats), een plaats (census-designated place) in de Amerikaanse staat Pennsylvania
 Hiller Aircraft Corporation
 de Hiller X-18, een experimenteel vrachtvliegtuig (een van de X-vliegtuig en) ontworpen met een kantelvleugel
 Marta Hillers (1911-2001), een Duits journaliste
 Hillerse